Le Inhyeon wanghu jeon () est un roman coréen de l'ère Joseon rédigé en hangeul. Il a pour sujet Inhyeon, la seconde reine consort du roi Sukjong. Le roman est inspiré d'une histoire réelle, qui voit la reine consort devoir quitter le palais royal en raison de calomnies diffusées par l'une des concubine du roi, Jang Hui-bin.

Roman coréen
Dynastie Joseon